O rio Pinhão nasce na Fonte de São João, no lugar de Raiz do Monte, da freguesia de Vreia de Jales, no município de Vila Pouca de Aguiar e é um afluente da margem direita do rio Douro, desaguando junto da vila do Pinhão, após um percurso de cerca de 30 km de extensão.

Abrangendo parcialmente os municípios de Alijó, Sabrosa e Vila Pouca de Aguiar, sempre no Distrito de Vila Real, a sub-bacia hidrográfica do rio Pinhão tem 277 km² em termos de área.

Barragem do Pinhão 
Ainda na freguesia de Vreia de Jales, foi concluída em 2008 a Barragem do Pinhão, uma estrutura que dispõe de uma passagem para peixes e toupeiras de água e permite um nível de armazenamento superior a 4,2 milhões de metros cúbicos de água, com um caudal ecológico de 0,329 metros cúbicos por segundo. 

A água desta barragem serve para abastecer os concelhos de Vila Real, Sabrosa, Peso da Régua, Murça, Alijó, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio.

Fauna

Peixes 
 Barbus bocagei, perto de Quinta das Barrocas e Vale de Mendiz.
 Chondrostoma duriensis, perto de Balsa, Quinta das Barrocas, Vale de Mendiz e Vilar de Maçada.
 Salmo trutta, perto de Balsa.
 Squalius carolitertii, perto de Balsa, Barrela, Quinta das Barrocas, Vale de Mendiz e Vilar de Maçada.
 Truta, perto de Vilar de Maçada.

Poluição 
A qualidade da água do rio Pinhão é de um modo geral considerada boa, sendo a poluição hídrica gerada sobretudo pelas actividades de produção de vinho e de azeite, existindo ainda, nas serras da Falperra e da Padrela, uma vasta área de extracção de inertes.

Afluentes do Rio Douro
Rio Pinhão
Rio Pinhão
Rio Pinhão
Rio Pinhão